Alexei Popyrin era il campione in carica, ma non ha preso parte a questa edizione per superamento del limite di età.

Tseng Chun-hsin ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Sebastián Báez con il punteggio di 7–65, 6–2.

Teste di serie 

  Sebastián Báez (finale)
  Sebastian Korda (semifinale)
  Rudolf Molleker (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (campione)
  Hugo Gaston (primo turno)
  Timofei Skatov (terzo turno)
  Adrian Andreev (terzo turno)
  Thiago Seyboth Wild (semifinale)

  Nicolás Mejía (quarti di finale)
  Dalibor Svrčina (primo turno)
  Tristan Boyer (terzo turno)
  Clément Tabur (primo turno)
  Aidan McHugh (primo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno)
  Facundo Díaz Acosta (primo turno)
  Drew Baird (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018